Irina Romanova, née le  à Odessa, est une danseuse sur glace ukrainienne.

Elle est médaillée de bronze avec Igor Yaroshenko aux Championnats d'Europe de patinage artistique 1996.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique ukrainienne
Naissance en avril 1972
Naissance à Odessa
Naissance en RSS d'Ukraine